Merveilleuse :
Merveilleux
Merveilleux (gâteau)
Incroyables et Merveilleuses, mode de la France du Directoire
Merveilleuses, roman